Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1992/93 war die 47. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der TuS 08 Langerwehe nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger VfL Rheinbach (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten), Germania Teveren, Borussia Freialdenhoven und SSV Marienheide (alle erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals Germania Teveren, das damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der FC Pesch verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, die SG Düren 99 18 Jahre nach ihrem Aufstieg und die zweite Mannschaft des SC Viktoria Köln nach acht Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1992
Fußballsaison 1992/93